Ronki ima više značenja:
 Ronki (Asti)
 Ronki (Bergamo)
 Ronki (Bolonja)
 Ronki (Bolcano)
 Ronki (Breša)
 Ronki (Kozenca)
 Ronki (Kuneo)
 Ronki (Lodi)
 Ronki (Mantova)
 Ronki (Modena)
 Ronki (Padova)
 Ronki (Pavija)
 Ronki (Pjačenca)
 Ronki (Ređo Emilija)
 Ronki (Savona)
 Ronki (Sondrio)
 Ronki (Trento)
 Ronki (Udine)
 Ronki (Vareze)
 Ronki (Venecija)
 Ronki (Verbano-Kuzio-Osola)
 Ronki (Verčeli)
 Ronki (Verona)
 Ronki (Vičenca)